Huntsville (Alabama)
Huntsville (Arkansas)
Huntsville (Missouri)
Huntsville (Ohio)
Huntsville (Ontario)
Huntsville (Tennessee)
Huntsville (Texas)
Huntsville (Utah)